Sancti Spíritus puede designar a diversas entidades geográficas:
 Sancti-Spíritus, provincia cubana;
 Sancti Spíritus, municipio cubano y capital de la provincia homónima;
 Sancti-Spíritus, municipio español de la provincia de Salamanca;
 Sancti-Spíritus, municipio español de la provincia de Badajoz;
 el fuerte Sancti Spiritus, primer asentamiento español de Argentina.

Además, puede designar:
 al Sancti Spíritus, equipo de béisbol cubano;
 al FC Sancti Spíritus, club de fútbol cubano;
 a la Radio Sancti Spíritus, emisora provincial cubana.